Meeker bezeichnet

Personen:
 Ezra Meeker (1830–1928), US-amerikanischer Pionier und Hopfenanbauer
 George Meeker (1904–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Howie Meeker (1923–2020), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer, -funktionär und Sportkommentator
 Jacob Edwin Meeker (1878–1918), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Meeker (1920–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Tony Meeker (* 1939), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meeker (Colorado)
 Meeker (Louisiana)
 Meeker (Ohio)
 Meeker (Oklahoma)
 Meeker (Pennsylvania)
 Meeker (Texas)
 Meeker (Washington)
 Meeker (West Virginia)
 Meeker (Wisconsin)
 Meeker Park (Colorado)

 Meeker County, Verwaltungseinheit in Minnesota